Olof Palme kan syfta på:

Personer
 Olof Palme (1927–1986), svensk statsminister
 Olof Palme (historiker) (1884–1918), en svensk historiker och organisatör av svenska frivilliginsatser i det finska inbördeskriget; farbror till statsministern

Uppkallat efter statsminister Olof Palme
 Olof Palme - En levande vilja: Tal och intervjuer – en ljudbok utgiven på CD med ett urval av Olof Palmes tal och intervjuer
 Olof Palmes jultal 1972 – ett uttalande av Olof Palme den 23 december 1972
 Olof Palmes tal – ett urval av tal
 Olof Palmepriset – ett svenskt årligt pris för särskilda betydande insatser i Olof Palmes anda
 Olof Palmes internationella center – arbetarrörelsens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning kring internationell solidaritet
 Olof-Palme-Platz – ett litet torg i stadsdelen Tiergarten i Berlin
 Olof Palmes torg – ett torg i Örebro
 Olof Palmes gata – lista av gator uppkallade efter den mördade svenska statsministern Olof Palme
 Olof Palmes plats, Göteborg – en del av Järntorget i Göteborg
 Olof Palmes plats, Malmö – en del av Nobeltorget i Malmö
 Olof Palmes plats – ett torg i centrala Södertälje
 Olof Palmes plats, Uppsala – en del av Uppsala centralstation

Se även
 Palme (olika betydelser)